Соревнования по плаванию комбинированным стилем у женщин прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 4 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 25 спортсменок.

Расписание соревнований

Рекорды

Квалификация

Финал

Ссылки 
Официальные результаты (архив)

Плавание на летней Универсиаде 2015